Чернавский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Завьяловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Чернавка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 655 человек, в том числе 308 мужчин и 347 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 634 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Александровка,
 село Чернавка.

Примечания 

Муниципальные образования Завьяловского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края